

Codici 
 ODR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ord River (Australia)

Mitologia 
 Óðr – un dio della mitologia norrena

Fumetti 
Odr – personaggio del manga ed anime One Piece
Little Odr Jr. – personaggio del manga ed anime One Piece, discendente di Odr